Barbour megye (Alabama)
 Barbour megye (Nyugat-Virginia)